Gangama United ist ein ugandischer Fußballverein aus Mbale.

Geschichte 

Der größte Erfolg gelang dem Verein 1976, als man im nationalen Pokalfinale gegen Coffee United SC siegte. Damit qualifizierte sich der Verein für den CAF Cup Winners, wo man aber bereits in der 1. Runde scheiterte.

Erfolge 

 Uganda Cup (1): 1976

Statistik in den CAF-Wettbewerben

Weblinks 
 Profil auf scoreshelf.com

Ugandischer Fußballverein
Distrikt Mbale